Chojnitski rajon (ryska: Хойницкий район, vitryska: Хойніцкі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Homels voblast, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Homels voblast